Vähä Santakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vähä Santakari, del av Ärväskivi, Egentliga Finland, Nystadsregionen,  (22 ha)
2. Vähä Santakari (ö), Satakunta, Raumo,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar